A páva kifejezés lehetséges jelentései:

 pávaformák (Pavoninae), a fácánfélék családjába tartozó madarak alcsaládja
 Páva csillagkép
 Páva, település Romániában, 1964-től Zabola része
 páva heraldikai fogalom